Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens
 Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer